Messier 55 – gromada kulista gwiazd
 M55 SPH – działo samobieżne
 M-55 – jugosłowiańska wersja czołgu T-55
 Siemens M55 – telefon komórkowy